Maria Felice Tibaldi (1707-1770), femme peintre italienne.
 Marie-Thérèse-Félicité d'Este (1726-1754), membre de la Maison ducale de Modène.
 Bonne Marie Félicité de Montmorency-Luxembourg(1739-1823), Marquise de Kerfily.
 Marie-Félicité Brosset (1802-1880), orientaliste français, spécialiste des études géorgiennes et arméniennes.
 Maria Felicia de Jésus Sacrement (1925-1959), carmélite paragayenne en cours de béatification.

Homonymie de prénom